Der Vijay Hazare Trophy 2017/18 war die 16. Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes in Indien. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 5. und 27. Februar 2018 zwischen 28 indischen First-Class-Mannschaften ausgetragen. Im Finale konnte sich Karnataka mit 41 Runs gegen Saurashtra durchsetzen.

Format 
Die 28 First-Class-Mannschaften wurden in vier Gruppen je sieben Mannschaften aufgeteilt. In diesen Gruppen spielte jede Mannschaft gegen jede andere einmal und erhielt für jeden Sieg vier, für jedes Unentschieden oder No Result zwei Punkte. Die beiden Erstplatzierten einer jeden Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale, wo anschließend im K.-o.-System der Sieger der Vijay Hazare Trophy in neutralen Stadien ausgespielt wurde.

Gruppenphase

Gruppe A 
Tabelle

Gruppe B 
Tabelle

Gruppe C 
Tabelle

Gruppe D 
Tabelle

Playoffs

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

2017 18
Indische Cricket-Saison 2017/18